
Molekulska formula -{C9H20NO2}- se može odnositi na:
 Muskarin
 Butirilholin